Tzeltal steht für:

 Tzeltal (Chiapas), Ort in Mexiko
 Tzeltal (Volk), indigene Ethnie im Raum Mexiko
 Tzeltal-Sprache, Maya-Sprache, teilt sich in zwei Dialekte

Siehe auch:
 Tzeltalia
 Tzeltalia amphitricha
 Tzeltalia calidaria